|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Tasjkent (officieel Tashkent Open) van 2010 vond plaats van 20 tot en met 25 september 2010 in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Het was de twaalfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Shahar Peer nam niet aan deze editie van het toernooi deel.

De Roemeense Alexandra Dulgheru was als eerste geplaatst – in de kwartfinale werd zij uitgeschakeld door haar landgenote Monica Niculescu, het vijfde reekshoofd.

De als zevende geplaatste Russin Alla Koedrjavtseva won het toernooi nadat zij in de finale haar als vierde geplaatste landgenote Jelena Vesnina versloeg in twee sets. Het was de eerste toernooizege in de carrière van Koedrjavtseva. Zij bereikte een week eerder ook al de finale van het WTA-toernooi van Guangzhou, maar moest daar haar meerdere erkennen in de Australische Jarmila Groth.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Volha Havartsova en Tatjana Poetsjek kwam alleen de laatste haar titel verdedigen – zij speelde samen met Aleksandra Panova.

Het als eerste geplaatste team Jill Craybas en Monica Niculescu bereikte de halve finale. Daar werden zij uitgeschakeld door het ongeplaatste koppel Alexandra Dulgheru en Magdaléna Rybáriková.

Dulgheru en Rybáriková werden op hun beurt in de finale verslagen door het eveneens ongeplaatste duo Aleksandra Panova en Tatjana Poetsjek die de titel in twee sets naar zich toe trokken. Het was pas de tweede keer dat zij samen een toernooi speelden. Voor Panova was het de eerste WTA-titel. Poetsjek bezat al zes eerdere WTA-dubbelspeltitels.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Tasjkent 2010
Tasjkent